Mussinan ist der Name eines deutschen Adelsgeschlechts. Träger dieses Namens sind:

 Joseph Anton von Mussinan (1766–1837), deutscher Jurist und Beamter
 Ludwig von Mussinan (1826–1908), Generalleutnant der bayerischen Armee